Татья́на Бори́сова: Борисова, Татьяна Викторовна (род. 1976) — киргизская легкоатлетка.
 Борисова, Татьяна Михайловна (род. 1951) — советский и российский режиссёр-балетмейстер, педагог.